Wells River ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Wells River (Vermont), Stadt in Vermont
 Wells River (Connecticut River), Fluss in Vermont